Arantxa Rus e Tamara Zidanšek erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare in questa edizione.

In finale Erin Routliffe / Kimberley Zimmermann hanno sconfitto Natela Dzalamidze / Kamilla Rachimova con il punteggio di 7-65, 4-6, [10-4].

Teste di serie 

  Eri Hozumi /  Zhang Shuai (semifinale, ritirate)
  Andreea Mitu /  Rosalie van der Hoek (quarti di finale)

  Vivian Heisen /  Astra Sharma (primo turno)
  Erin Routliffe /  Kimberley Zimmermann (campionesse)

Wildcard 

  Matilde Paoletti /  Lisa Pigato (quarti di finale)

<li>  Camilla Rosatello /  Dalila Spiteri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali Femminili di Palermo 2021